Са́вва Калистра́тович Поте́хин (род. 2 августа 1891 — 22 августа 1944) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. Генерал-майор танковых войск (11.03.1944).

Биография 
Родился 2 августа 1891 года в селе Максимовка (ныне — Московская область).

В Красной Армии с 1918 года. Участник Гражданской войны в России.

Будучи командиром 147-й стрелковой дивизии (02.08.1941-27.12.1941) полковник Савва Потехин принимал участие в обороне Киева (в августе-сентябре 1941 года).

С декабря 1941 года по июнь 1942 года — командир 30-й стрелковой Иркутской, ордена Ленина, трижды Краснознамённой дивизии имени Верховного Совета РСФСР.

С июня 1942 по январь 1943 года — заместитель командира 5-го гвардейского механизированного корпуса.

С января 1943 до апреля 1943 года — заместитель командира 5-го гвардейского механизированного корпуса, а с апреля 1943 года — заместитель командира 4-го гвардейского механизированного корпуса.

Погиб 22 августа 1944 года во время бомбёжки в окрестностях молдавского села Твардица, где на месте гибели в 1984 году установлена мемориальная плита с надписью «Здесь 22 августа 1944 года погиб генерал-майор бронетанковых войск Савва Калистратович Потехин». Похоронен в Одессе.

В его честь в 1971 году в Голосеевском районе города Киева названа , а 23 мая 2007 года на фасаде дома № 6 этой улицы была установлена мемориальная доска.

Награды 
 Орден Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны 1-й степени;
 Орден Отечественной войны 2-й степени;
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;
 Медаль «За оборону Сталинграда».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Савва Калистратович ПОТЕХИН
 Potekhin, Savva Kalistratovich, Generals.dk

Генерал-майоры (СССР)
Похороненные в Одессе
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне